Als Weltmeisterschaft 1981 oder WM 1981 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1981 stattgefunden haben:

 Bandy-Weltmeisterschaft 1981
 Biathlon-Weltmeisterschaften 1981
 Bob-Weltmeisterschaft 1981
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 1981
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 1981
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 1981
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 1981
 Dreiband-Weltmeisterschaften
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1981
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 1981
 Eishockey-Weltmeisterschaften
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1981
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1980/81
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1981/82
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1981
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 1981
 Fechtweltmeisterschaften 1981
 Feldhockey-Weltmeisterschaften
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Damen 1981
 Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 1981/82
 Formel-1-Weltmeisterschaft 1981
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1981
 Weltmeisterschaften im Gewichtheben 1981
 Judo-Weltmeisterschaften 1981
 Kanurennsport-Weltmeisterschaften 1981
 Kanuslalom-Weltmeisterschaften 1981
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 1981
 Motorrad-Weltmeisterschaft 1981
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 1981
 Rallye-Weltmeisterschaft 1981
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 1981
 Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1981
 Ringer-Weltmeisterschaften 1981
 Ruder-Weltmeisterschaften 1981
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 1981
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1981
 Skiflug-Weltmeisterschaft 1981
 Snookerweltmeisterschaft 1981
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 1981
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 1981
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft 1981
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 1981
 Tischtennisweltmeisterschaft 1981
 Turn-Weltmeisterschaften 1981
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1981
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1981

!
Weltmeisterschaften nach Jahr